Sågdammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sågdammen, Skåne, sjö i Ängelholms kommun, 
Sågdammen (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Sågdammen (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Sågdammen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Sågdammen (Lannaskede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Sågdammen (Månsarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (0,5 ha)
Viresjö Sågdamm, sjö i Nässjö kommun
Sågdammen (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Sågdammen (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Sågdammen (Hova socken, Västergötland, 652296-140570), sjö i Gullspångs kommun, 
Sågdammen (Hova socken, Västergötland, 652512-141600), före detta sjö i Gullspångs kommun, 
Sågdammen (Södra Härene socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Sågdammen (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Sågdammen (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun,  (3,9 ha)
Sågdammen, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Sågdammen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 
Sågdammen, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (10 ha)
Sågdammen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (1 ha)
Sågdammen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (24,9 ha)
Sågdammen, Uppland, sjö i Tierps kommun, 
Sågdammen, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (7,95 ha)
Sågdammen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (3,77 ha)
Sågdammen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn